Сульи Кейт () (1956, Мехико, Мексика) — известная мексиканская актриса.

Биография 
Родилась в 1956 году в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1971 году и с тех пор снялась в 34 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Ложь во спасение, Страсти по Саломее, Полюбить снова и как говорится оказались наиболее популярными с участием актрисы.

Фильмография 
1
Как говорится (сериал, 2011 – ...)
Como dice el dicho ... Meche

2
Дорогой враг (сериал, 2008)
Querida Enemiga ... Catalina Huerta

3
Семья десяти (сериал, 2007)
Una familia de diez ... Renata González

4
Пабло и Андреа (сериал, 2005)
Pablo y Andrea ... Virginia Slater

5
Сны и карамели (сериал, 2005)
Sueños y caramelos

6
Полюбить снова (сериал, 2003 – 2004)
Amar otra vez ... Carmela Navarro de Murguía

7
Да здравствуют дети! (сериал, 2002 – 2003)
¡Vivan los niños! ... Nina

8
Дизайнеры обоего пола (сериал, 2001)
Diseñador ambos sexos

9
Страсти по Саломее (сериал, 2001 – 2002)
Salomé ... Rosario

10
Que bonita familia: Papá 2000 (2000)
... Laura

11
Cuando calienta el sol (2000)

12
Secretarias privadísimas (ТВ, 2000)

13
Мне не забыть тебя (сериал, 1999)
Nunca te olvidaré ... Irene

14
Что происходит с нами? (сериал, 1998 – 1999)
¿Qué nos pasa?

15
Любимый враг (сериал, 1997)
Amada enemiga ... Rita

16
Ложь во спасение (сериал, 1996)
Bendita Mentira ... Flora

17
El superman
... Dilon (1993)

18
Должен был быть ты (сериал, 1992)
Tenías que ser tú

19
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 – ...)
Mujer, casos de la vida real ... Martha

20
Чикоасен (1980)
Chicoasén

21
Год чумы (1979)
El año de la peste ... Magdalena, esposa Dr. Sierra Genovés

22
Amor a la mexicana (1979)

23
Смешно от секса (1979)
El sexo me da risa

24
Женская тюрьма (1977)
Prisión de mujeres ... Mimi

25
La muerte de un gallero (1977)

26
El padrino
... es mi compadre (1975)

27
Presagio (1974)

28
Помощницы бога (сериал, 1973)
Los que ayudan a Dios ... Lola

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики